I due mafiosi – film del 1963, diretto da Giorgio Simonelli
 Due mafiosi contro Goldginger – film del 1965, diretto da Giorgio Simonelli
 Due mafiosi nel Far West – film del 1965, girato da Giorgio Simonelli
 Due mafiosi contro Al Capone – film del 1966, girato da Giorgio Simonelli